Эвакуационный отряд — многозначное понятие:

Военное дело 
 Эвакуационный отряд — постоянное или временное воинское формирование структур Гражданской обороны для задач эвакуации личного состава и/или техники.
 Эвакуационный отряд — штатное медицинское учреждение дивизии Красной Армии 1923—1935 годов, выполняющее транспортно-санитарные функции.

Примечания

Ссылки